Весенняя симфония (Шуман) — Симфония № 1 (си-бемоль мажор, оp. 38) Роберта Шумана
 Весенняя симфония (Крейн) — симфония для фортепиано с оркестром (1935; 2-я ред. 1959) Юлиана Крейна
 Весенняя симфония (фильм) — фильм о жизни композитора Роберта Шумана и его жены Клары Вик.